Käthe-Kollwitz-Park (benannt nach der deutschen Künstlerin Käthe Kollwitz) ist der Name mehrerer Parkanlagen:
 Käthe-Kollwitz-Park (Bischofswerda), siehe Liste der Kulturdenkmale in Bischofswerda #Sachgesamtheit Parkanlage mit Brunnen (Käthe-Kollwitz-Park)
 Käthe-Kollwitz-Park (Cottbus), siehe Parkanlagen in Cottbus #Käthe-Kollwitz-Park
 Käthe-Kollwitz-Park (Meißen) in der Triebischvorstadt